Кеолвулф Святой (; умер ) — король Нортумбрии в 729—737 годах. Святой (день памяти — 15 января).

Биография 
Кеолвулф принадлежал к одной из ветвей династии Идингов. Его отцом был Кутвин из рода Огги, один из побочных сыновей короля Берниции Иды, братом — Коэнред, а дальним родственником — Осрик.

С исчезновением основной линии правящей династии Идингов, то есть со смертью Осрика, королевство Нортумбрия вступила в длительный период династических конфликтов и нестабильности, который закончился только с уничтожением королевства викингами. По словам Вильяма Мальмсберийского, незадолго до своей смерти Осрик принял решение в пользу Кеолвулфа, избрав того в качестве своего наследника. Некоторые историки высказывают предположение, что Кеолвулф провёл какое-то время в Ирландии. Его правление, похоже, встретили с одобрением многие клирики. Он был «самый славный король», которому Беда Достопочтенный посвятил свою «Церковную историю народа англов» (). Кеолвулф происходил из англо-саксонского аристократического клана Нортумбрии Леодвалдингов, представители которого утверждали своё происхождение от короля Берниции Иды. Они сыграли заметную роль в политике Нортумбрии в VIII веке, обеспечив ей несколько королей и прелатов.

Осенью 731 года Кеолвулфа отстранили от власти и насильно постригли в монахи, но вскоре ему удалось вернуть себе трон. Епископ Хексема Акка даже был вынужден покинуть своё место. Подробности попытки государственного переворота до сих пор не ясны. В 737 году он снова, на этот раз добровольно, удалился в монастырь на острове Линдисфарн, где прожил остаток жизни и умер 15 января 765 года. В том же столетии он был объявлен святым, а в 830 году его останки вместе с мощами святого Кутберта были перенесены из Линдисфарна в Дарем. Наследником Кеолвулфа стал его двоюродный брат Эдберт.

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история. Пер. на русск. Эрлихман В. В.

Ссылки 
 Ceolwulf

Идинги
Свергнутые монархи
Монархи, отрёкшиеся от престола
Монархи, насильно постриженные в монахи
Канонизированные монархи
Короли Нортумбрии VIII века
Святые по алфавиту
Святые Нортумбрии
Христианские святые VIII века